Eduard III van Engeland
 Eduard III van Bar
 Edward III (toneelstuk), toneelstuk van Shakespeare